Gabriel François Venel (1723-1775), médecin, pharmacien et chimiste français ;
 Jean-André Venel (1740-1791), chirurgien suisse ;
 Jean-Jacques Challet-Venel (1811-1893), homme politique suisse ;
 Paul Vénel, général français de la Première Guerre mondiale ;
 Teddy Venel (1985-), athlète français.